Ігри в Групі D чемпіонату Європи з футболу 2012 розпочалися 11 червня та закінчилися 19 червня 2012 року. Процедура жеребкування групи відбулася 2 грудня 2011 року в палаці мистецтв «Україна» в Києві. До групи потрапили збірні України (автоматично з першого кошика як країна-господар турніру), Англії (з другого кошика), Швеції (з третього кошика) та Франції (з четвертого кошика). Усі 6 матчів пройшли в Україні на стадіонах у Києві та Донецьку. До чвертьфіналу вийшли збірні Англії та Франції, які посіли в групі перше та друге місця відповідно.

Учасники

Стадіони 
Усі 6 матчів групи D пройшли в Україні: 3 матчі відбулися на НСК «Олімпійський» у Києві та 3 — на «Донбас Арені» у Донецьку.

Таблиця 

 Усі матчі проходили за східноєвропейським літнім часом.

Франція — Англія

Україна — Швеція

Україна — Франція

Швеція — Англія

Англія — Україна

Швеція — Франція

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат Європи з футболу 2012 на сайті УЄФА.

Чемпіонат Європи з футболу 2012